David Jacobs (1888–1976) olimpiai bajnok walesi rövidtávfutó
 David Jacobs (1939) amerikai forgatókönyvíró (Dallas, Knots Landing)